Crescenzo 
Crescenzo di Bonito
Crescenzo (santo martire)

Pagine correlate

Crescenza 
Crescenzi (disambigua) 
De Crescenzo